Tommy Johansson (né en 1971), cycliste suédois ;
  (né en 1958), athlète suédois ;
 Tommy Johansson (né en 1987), guitariste suédois.